Кріс Еверт була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Моніка Селеш з рахунком 3–6, 6–1, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Кріс Еверт (фінал)
  Зіна Гаррісон (2-ге коло)
  Катарина Малеєва (1-ше коло)
  Лорі Макніл (чвертьфінал)
  Сьюзен Слоун (півфінал)
  Емі Фрейзер (2-ге коло)
  Ізабель Куето (1-ше коло)
  Гретхен Магерс (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1989 Virginia Slims of Houston Draw

1989
Тур WTA 1989
Virginia Slims of Houston